Вейк-ан-Зеє 2014 («ТАТА Стіл турнір» ()) — шаховий фестиваль, що проходив з 11 по 26 січня 2014 року. Цього разу в програмі фестивалю відбувалися два кругових турніри. В головному турнірі 20-ї категорії ("Група А") брали участь 12 шахістів, в турнірі 14-ї категорії ("Група В") — 14 шахістів, в тому числі українська шахістка, яка виступає за Словенію Анна Музичук. Переможцем турніру 20-ї категорії за тур до фінішу став Левон Аронян, набравши 8 очок з 11 можливих (+6-1=4).Переможцем турніру 14-ї категорії  з результатом 10 з 13 можливих очок (+7-0=6) теж за 1 тур до фінішу став хорватський шахіст  Іван Шаріч. Також Іван Шаріч здобув путівку в головний турнір 2015 року.

Група А 
 Категорія: 20-а (середній рейтинг: 2742,75).
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  —  місце в рейтингу станом на січень 2014 року

Рух за турами

Турнірна таблиця (Група А)

Група В 
 Категорія: 14-а (середній рейтинг: 2578,6).
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Турнірна таблиця (Група В)

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Партії турніру в онлайн на chessdom.com  
 Поточний рейтинг шахістів 
 Рейтинг ФІДЕ на січень 2014 року 
 Турнір на chess-news.ru. Огляди, фоторепортажі, інтерв'ю

Примітки 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Шахові турніри 2014
Січень 2014
2014 у нідерландському спорті